Termenul „Zelenogorsk” se poate referi la:

Orașe din Federația Rusă
 Zelenogorsk, Krasnoyarsk Krai
 Zelenogorsk, Sankt Petersburg

Vezi și 
 Listă de orașe din Rusia